

Площі

Площа Незалежності — площа в місті Золочів Львівської області.
 Площа Незалежності — площа в Кременчуці.
 Площа Незалежності — площа в Одесі.
 Площа Незалежності — площа в Стрию.

Площа Незалежності — площа в Мінську.

Площа Незалежності — площа в Монтевідео.

Станції метро

«Площа Незалежності» — колишня назва станції метро «Площа Леніна» (з 1992 по 2003 роки) Мінського метрополітену.

«Мустакіллік-майдоні» (з ) — станція Ташкентського метрополітену.

Див. також 
 Майдан Незалежності (значення)
 Вулиця Незалежності
 Бульвар Незалежності (Бровари)
 Площа Мустакіллік (Ташкент)

Площі